Breakfast at Tiffany's (boek), een roman van de Amerikaanse schrijver Truman Capote.
 Breakfast at Tiffany's (film), de verfilming van de roman, uit 1961.
 Breakfast at Tiffany's (musical), een musical gebaseerd op het boek.
 Breakfast at Tiffany's (lied), een nummer van Deep Blue Something, uitgebracht in 1995.